II. Sancho kasztíliai király (1037?-1072)
 II. Sancho navarrai király (935–994)
 II. Sancho portugál király (1207-1248)